Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 6 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Bau“ beginnt.

Bau 



 Bau, Alexander (* 1970), deutscher Rennrodler
 Bau, Christian (* 1942), deutscher Filmregisseur, Kameramann und Filmproduzent
 Bau, Christian (* 1971), deutscher Koch
 Bau, Emilia (1906–2005), deutsche Journalistin und Fotografin
 Bau, Sabine (* 1969), deutsche Florettfechterin und Olympiasiegerin
 Bau, Walter (1888–1967), deutscher Lehrer, Geologe, Paläontologe und Zoologe